Список стран мира, отсортированных по годовому потреблению пива на душу населения на 2012 г.

Ссылки и примечания 

Потребление пива
Пиво